Dos cruceros ligeros de la Kaiserliche Marine (Marina Imperial Alemana) fueron bautizados SMS Dresden, por la ciudad de Dresde:

 El , de la Clase Dresden, activo desde 1908 hasta 1915.
 El , de la Clase Köln, activo desde 1918 hasta 1919.

Nombres de buques de la Kaiserliche Marine